Aweer bezeichnet:

 eine Ethnie in Kenia und Somalia, siehe Boni (Volk)
 deren Sprache, siehe Aweer (Sprache).